William Dwyer je lahko:

William Dwyer (irski politik) (1887–1951), irski neodvisni politik
Bil Dwyer (rojen 1962), ameriški komedijant
Bill Dwyer (tihotapec) (1883–1946), ameriški gangster iz obdobja prohibicije
William Lee Dwyer (1929–2002), ameriški zvezni sodnik